Ковтуновка — название населённых пунктов на Украине:

 Ковтуновка — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Ковтуновка — посёлок в Золотоношском районе Черкасской области.
 Ковтуновка — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Ковтуновка — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Ковтуновка — село в Прилукском районе Черниговской области.